Бёрнзен:

 Бёрнзен — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Бёрнзен, Йенс (род. 1949) — немецкий политик, представитель СДПГ.